El Gigante kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Gigante, Aguascalientes, Tepezalá, 
 El Gigante, Maravatío, 
 El Gigante, Tlalpujahua, 
 El Gigante, Tacámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar